Arusha o arusha-chini, llengua bantu de Tanzània parlada pel poble chaga
 Arusha (grup ètnic), grup ètnic al nord de Tanzània
 Arusha, ciutat al nord de Tanzània
 Regió d'Arusha, regió de Tanzània que és la seu dels arusha i de la ciutat d'Arusha
 Districte d'Arusha, districte de la regió d'Arusha, que inclou la ciutat d'Arusha
 Declaració d'Arusha, declaració de 1967 que demana el socialisme africà i altres reformes
 Acord d'Arusha, acord de 1969 amb les Comunitats Europees
 Acords d'Arusha (Ruanda), conjunt d'acords de 1993 destinats a posar fi a la Guerra Civil ruandesa
 Acords d'Arusha (Burundi), conjunt d'acords de 2000 destinats a posar fi a la Guerra Civil de Burundi
 Parc Nacional d'Arusha